Turínský papyrus může označovat:

 Turínský erotický papyrus
 Turínský právnický papyrus
 Turínský královský papyrus
 Turínský mapový papyrus